Family est un mot de langue anglaise synonyme de famille. Il peut également faire référence à :

Musique 
 Family, groupe rock britannique ;
 Family, deuxième album du groupe canadien Think About Life ;
 Family ~Tabidachi no Asa~,  et  "major" du groupe féminin de Jpop THE Possible ;
 Family, chanson de Björk, tirée de l'album Vulnicura sorti en 2015 ;

Télévision et cinéma 
 Family, chaîne de télévision payante canadienne ;
 Family, film japonais de yakuza ;
  (1976-1980), série télévisée américaine ;
 Family, titre original de Les Liens du sang (Buffy),  de la  de la série télévisée Buffy contre les vampires ;
 Family, émission jeunesse le matin sur NT1 ;

Lieux 
 Family, ancien nom de la salle de cinéma villeurbannaise Le Zola.

Voir aussi